

CC
 in Romeinse cijfers: het getal 200 of het jaar 200
 CC-status, als beoordeling (obligatierating) van banken en financiële instellingen
 Hr.Ms. Christiaan Cornelis (1905), een Nederlandse torpedoboot met naamsein CC
 Clifford Chance, een van oorsprong Brits advocatenkantoor dat wereldwijd opereert en behoort tot de zogenaamde "Magic Circle"
 Cocoseilanden, met ISO-landcode CC
 Comedy Central, een televisiekanaal in delen van de VS en Europa
 Compact cassette, synoniem voor Muziekcassette
 Compagnies Commandant
 Graad van Companion in de Orde van Canada
 Corps consulaire, de consulaire gemeenschap, tevens voertuigcode voor consuls
 Creative Commons, een project om creatief werk (beeld, geluid, tekst) beschikbaar te maken zonder onnodige beperkingen
 Creditcard

Computers
 Carbon copy, een kopie van een e-mailbericht (letterlijk doorslag met carbonpapier), gezonden aan een ander dan de geadresseerde
 Command & Conquer (computerspelserie)

Muziek
 Cannibal Corpse, een Amerikaanse deathmetalband
 Captain Cook (rapper), een Nederlands rapper

Voertuigen
 CC (motorfiets), een historisch Brits motorfietsmerk
 Coupé-cabriolet, een carrosserievorm van een auto
 Cruisecontrol, een (half)automatische snelheidsregeling

Cc
 C-compiler, zie C (programmeertaal)
 Code Napoléon (Code civil), het Franse burgerlijk wetboek uit 1804

cc
 Complex geconjugeerde, van (Engels) complex conjugate in wiskundige formules gebruikt als + cc of + c.c. om formules niet geheel te hoeven uitschrijven
 Kubieke centimeter (cubic centimetre): een inhoudsmaat; ook maatgevende aanduiding voor prestaties van verbrandingsmotoren
 Copy console
 .cc, de landcode van domeinnamen van de Cocoseilanden